Акуше́рство и гинеколо́гия:

 Акушерство и гинекология — область медицины, изучающая вопросы акушерства и гинекологии;
 Акушерство и гинекология — врачебная специальность;
 «Акушерство и гинекология» — научно-практический медицинский журнал, издаётся в Москве с 1922 года.

См. также 
 Акушерство
 Гинекология

Примечания